Sezon 1954/1955 był 75. w historii angielskiej piłki nożnej.

Zwycięzcy poszczególnych rozgrywek klubowych

Reprezentacja Anglii

Rozgrywki ligowe

First Division

Second Division

Third Division North

Third Division South 

Sezony piłki nożnej w Anglii
1954 w piłce nożnej
1955 w piłce nożnej
1954 w Wielkiej Brytanii
1955 w Wielkiej Brytanii